Huberhaus steht für
Huberhaus (Bellwald), Schweiz
Huberhaus (Wernigerode), Sachsen-Anhalt, 1862 durch Victor Aimé Huber erbautes Vereinshaus